Le mot « pascal » est originellement un adjectif qualifiant ce qui se rapporte à Pâques. Par conversion, il est devenu un nom propre ou un nom commun, utilisé notamment comme anthroponyme et toponyme.

Le patronyme « Pascal », employé sans précision de prénom, fait habituellement référence au philosophe Blaise Pascal.

Étymologie 
Pascal est un nom d'origine religieuse qui signifie « celui qui est né à Pâques » ou qui se rapporte à Pâques, tels l'agneau pascal et le mystère pascal, dans la tradition chrétienne, ou à la fête de la Pessa'h dans la tradition juive. Il provient du latin pascha emprunté au grec πάσχα, lui-même issu de l'araméen pasḥa, issu de l'hébreu biblique pesaḥ.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Pascal est un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune.

Bibliographie 
 Pascal est une base de données bibliographiques en sciences, technologies et médecine, produite par l'INIST. Ce nom de « Pascal » est l'acronyme de « Programme Appliqué à la Sélection et à la Compilation Automatique de la Littérature ».

Biologie 
 En botanique, le pascal est un cultivar de céleri-branche.
 En viticulture, le pascal est un cépage à raisins blancs, cultivé en Provence.

Mathématiques 
 En analyse combinatoire :
 la formule de Pascal permet de calculer les coefficients binomiaux par récurrence ;
 la formule d'inversion de Pascal traduit l'involutivité de la transformation binomiale ;
 la loi de Pascal est la loi de la variable aléatoire  comptant le nombre d'essais nécessaires avant l'obtention de  succès ;
 les matrices de Pascal sont des matrices faisant intervenir le triangle de Pascal sous diverses formes ;
 la pyramide de Pascal (ou le tétraèdre de Pascal) est une généralisation à trois dimensions du triangle de Pascal ; elle illustre une méthode d'obtention des coefficients trinomiaux ;
 le triangle de Pascal est une présentation des coefficients binomiaux, qui permet notamment de trouver les coefficients des termes du développement de  ;
 le triangle de Pascal (2,1) est une autre construction triangulaire liée aux coefficients binomiaux.
 En arithmétique :
 le ruban de Pascal est une technique servant notamment à déterminer si un nombre entier N est divisible par un autre entier D en utilisant les chiffres de l'écriture de N dans une base B.
 En géométrie plane :
 le théorème de Pascal donne une propriété caractéristique des hexagones inscrits dans une conique ;
 l'hexagramme de Pascal est une figure géométrique illustrant le théorème de Pascal ;
 le limaçon de Pascal est une courbe plane décrite par un point d'un disque qui roule sans glisser sur un cercle de même rayon

Informatique 
 Pascal est un langage de programmation impérative, nommé en l'honneur de Blaise Pascal.
 L'architecture Pascal est une architecture pour cartes graphiques Nvidia.

Physique 
 Le pascal (Pa) est l'unité de pression du Système international.
 En hydrostatique :
 le crève-tonneau de Pascal (ou tonneau de Pascal) est une expérience (ou une expérience de pensée) attribuée à Blaise Pascal.
 le principe de Pascal énonce qu'à l'équilibre les points d'un fluide situés à une même profondeur sont soumis à la même pression.

Sciences humaines et sociales

Philosophie 
 Le pari de Pascal, énoncé par Blaise Pascal, est un argument tendant à prouver qu'une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu, qu'il existe ou non.

Religions 
 L'agneau pascal est un symbole religieux très présent dans les traditions juive et chrétienne.
 Dans le christianisme :
 le cierge pascal est un grand cierge, orné d'une croix souvent de couleur rouge, béni et allumé au début de la célébration solennelle de la Vigile pascale, la nuit de Pâques ;
 les Heures pascales sont la forme sous laquelle sont chantées les Petites Heures à Pâques et tout au long de la Semaine radieuse, dans les Églises d'Orient ;
 l'Homélie pascale (ou le Sermon pascal) de Jean Chrysostome est lue à haute voix le matin du dimanche de Pâques dans les Églises d'Orient ;
 la Lune pascale est une représentation fictive des phases de la Lune réelle, utilisée dans le comput ecclésiastique pour le calcul de la date de Pâques ;
 la semaine pascale est la semaine précédant Pâques et la dernière partie du Carême ;
 le temps pascal est une période de cinquante jours des calendriers liturgiques catholique et orthodoxe ; il s'étend du jour de Pâques au dimanche de la Pentecôte, mais les dates diffèrent selon les Églises ;
 le Triduum pascal est une période de trois jours pendant laquelle l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection du Christ ;
 le Trikirion pascal est un chandelier à trois branches utilisé durant le temps pascal dans les Églises d'Orient ;
 le Tropaire pascal est l'hymne propre à la célébration de Pâques dans les Églises d'Orient ;
 la Vigile pascale (ou Veillée pascale) inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques : elle clôt le Triduum pascal et marque le début du temps pascal.
 Dans le judaïsme, l'offrande pascale est l'offrande d'un agneau ou d'un chevreau, à réaliser dans chaque foyer au soir du 14 nissan et à consommer pendant la nuit suivante avec du pain azyme et des herbes amères.

Culture et société

Alimentation 
 L'agneau pascal est une pâtisserie traditionnelle d'Alsace en forme d'agneau, offerte le matin du jour de Pâques.
 Le gigot pascal est un mets du temps de Pâques, à base d'agneau ou de chevreau.

Associations 
 Le réseau Blaise Pascal, créé en , rassemble plus d'une vingtaine de groupes francophones d'inspiration chrétienne qui travaillent sur la question « Sciences, cultures et foi ».

Cinéma et télévision  
 Blaise Pascal est un téléfilm franco-italien de , réalisé par Roberto Rossellini en 1971.
 Feu Mathias Pascal  est un film français réalisé par Marcel L'Herbier en 1924, sorti en 1926.

Éducation 
 L'école Pascal est un établissement privé laïque du 16 arrondissement de Paris.
 Plusieurs lycées de France et d'Afrique sont nommés .

Entreprises 
 Pascal est une chaîne canadienne de quincailleries et de magasins de meubles.

Littérature et bande dessinée 
 Feu Mathias Pascal () est un roman de Luigi Pirandello, publié en 1904.
 Le Mystère pascal est un essai de Louis Bouyer, publié pour la première fois en 1945.
 Les Pensées de Pascal sont un ensemble de réflexions et de notes de lecture de Blaise Pascal, rassemblées à partir de textes retrouvés après sa mort.
 Symphonie pascale pour Bobo est la quarante-huitième histoire de la série Bobo, de Paul Deliège et Maurice Rosy.

Marine 
 Le Pascal est un sous-marin français de la classe , lancé en 1928.

Monnaie 
 Le 500 francs Pascal, appelé familièrement « pascal », est un billet de la Banque de France en circulation de 1969 à 1997, d'une valeur de  et portant l'effigie de Blaise Pascal.

Anthroponyme

Prénom 

Pascal est un prénom masculin, principalement fêté le 17 mai. Il a pour formes féminines Pascale et Pascaline qui est l'équivalent du prénom masculin Pascalin.

Saints chrétiens 
Plusieurs saints chrétiens portent le nom de Pascal : voir .

Papes 
 , pape
 Pascal, antipape
 , pape
 , antipape

Patronyme 

 André Pascal (1932-2001), parolier, auteur-compositeur français ;
 Andrée Pascal (1892-1982), actrice de théâtre et de cinéma française ;
 Anthony Pascal (°1953), acteur et journaliste haïtien ;
 Benjamin Pascal (1978-), acteur et musicien français;
 Blaise Pascal (1623-1662), mathématicien et philosophe français ;
 Camille Pascal (°1966), historien et haut-fonctionnaire français ;
 Carlo Pascal (1866-1926), latiniste italien ;
  ;
 Cécilia Pascal, chanteuse française ;
 Anne-Charlotte Pascal, vrai nom de Charlotte Valandrey (1968-2022), actrice et écrivaine française ;
 Christel Pascal (°1973), skieuse alpine française ;
 Christine Pascal (1953-1996), actrice et réalisatrice française ;
  ;
 Constance Pascal (1877-1937), psychiatre française ;
 Edmond Pascal (1889-1967), haut fonctionnaire français et résistant ;
 Ernest Pascal (1828-1913), homme politique français ;
 Ertha Pascal-Trouillot (°1943), chef de l'État haïtien de  au  ;
 Étienne Pascal (1588-1651), père de Blaise Pascal ;
 François-Michel Pascal connu comme Michel-Pascal (1810-1882), sculpteur français ;
 François Nicolas Pascal de Kerenveyer (1729-1794), général de division, poète et écrivain français ;
  ;
 Gabriel Pascal (1894-1954), producteur, réalisateur, scénariste et acteur d'origine hongroise ;
 Giselle Pascal (1921-2007), actrice française ;
 Jacqueline Pascal (1625-1661), religieuse de Port-Royal-des-Champs, sœur de Blaise ;
  ;
 Jean-Claude Pascal (1927-1992), acteur et chanteur français ;
 Jean-Louis Pascal (1837-1920), architecte français ;
 Léopold Pascal (1900-1958), peintre et dessinateur français ;
 Louis Jean Pascal (1812-1867), homme politique français ;
 Lux Pascal (1992-), actrice chileno-américaine transgenre de théâtre, cinéma et télévision ;
 Madeleine Pascal, chanteuse suisse ;
 Marie-Georges Pascal (1946-1985), actrice française ;
 Martine Pascal (°1939), actrice française ;
  ;
 Olivia Pascal (°1957), actrice allemande ;
  ;
 Pedro Pascal (1975-), acteur chilien ;
 Philippe Pascal (1956-2019), auteur-compositeur-interprète français ;
 Pierre Pascal (1300 ou 1321), bienheureux, abbé du monastère de Braga, puis évêque, martyr ;
 Pierre Pascal (1771-1849), banquier marseillais, élu royaliste des Bouches-du-Rhône ;
 Pierre Pascal (1890-1983), historien français, spécialiste de la Russie ;
 Pierre-Julien Pascal (1812-1869), architecte français ;
 Pierre-Marius-Frédéric Pascal (1801-1862), banquier et homme politique français ;
 Valérie Pascal (°1968), Miss France 1986.

Pseudonyme 

 Pascal (°1956), dessinateur français ;
 Lucien Pascal, nom de scène de Lucien Probst (1906-2006), acteur français.

Toponyme 

 Saint-Pascal, une ville du Québec ;
 la rue Pascal, une voie de Paris.

Notes et références 

Homonymie de prénom